Сагунто (, ) — город и муниципалитет на берегу Средиземного моря в Испании. Входит в провинцию Валенсия в составе автономного сообщества Валенсия. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Кампо-де-Морведре.

Муниципальный округ состоит из двух основных частей: старый город у подножия замка и античного театра и порт в 5 км от исторического центра. В муниципальном округе проживают 66 070 горожан (INE 2009), причём большинство из них (41 076) — ближе к морю, в районе порта (Puerto de Sagunto).

История 
В III в. до н. э. город был союзником Рима в борьбе с Карфагеном. В 219 г. до н. э. перед походом на Рим карфагенский полководец Ганнибал Барка взял город штурмом, перебил всех его жителей (включая женщин, стариков и детей) и сжёг его дотла. В 211 г. до н. э. его восстановил Сципион (будущий Африканский).

Город вновь был уничтожен арабами в 711 г. н. э. В ходе Реконкисты XII века отвоёван у мавров королём Арагона. В 1361 г. кастильский король Педро I и арагонский король Педро IV подписали здесь мирный договор, так и не исполненный из-за разногласий.

Вплоть до XIX века оборонительные стены и останки античного города именовались Морведре (от лат. Murus Veteris — «старые стены»). Отсюда, вероятно, произошло название виноградной лозы мурведр.

В ходе Наполеоновских войн в окрестностях города произошла битва при Сагунто.

Администрация 
См. Городской совет Сагунто.

Население

Примечания

Муниципалитеты Валенсии
Города Валенсии